Le   d'armée,  ou XXI corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (Empire allemand)
  d'armée (Allemagne)
  d'armée de montagne (Allemagne)

États-Unis
  d'armée (États-Unis)

France
  d'armée (France)

Inde 
 21 corps d'armée (Inde)

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito

Homonymie d'unités militaires